Willowbrook hace referencia a varios lugares en Estados Unidos:

 Willowbrook (Kansas), ciudad.
 Willowbrook (California), lugar designado por el censo.
 Willowbrook (Illinois), lugar designado por el censo.
 Willowbrook (Metro de Los Ángeles), estación en las líneas azul y verde.